Exogeen betekent in het algemeen van buitenuit. 
Exogeen (aardwetenschappen), van buiten de Aarde komend (van krachten)
Exogeen (economie), een verandering of schok die buiten een economisch model ontstaat